G-Unit - een hiphopgroep
 The Unit - een televisieserie
 Unit (album) - een muziekalbum van Regurgitator
 UNIT - Unified Intelligence Taskforce, een fictieve organisatie uit Doctor Who
 Unit 4 + 2 - een Britse popgroep

Zie ook
 Eenheid